Ната́лья Вале́рьевна А́нненко (после замужества  Наталья Деллер (), род. 17 апреля 1964 года в Москве, СССР, детство прошло в г. Омске) — советская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. В паре с Вадимом Каркачёвым, она — чемпионка мира среди юниоров 1982 и вице-чемпионка мира среди юниоров годам раньше. В паре с Генрихом Сретенским, она — многократный призёр чемпионатов Европы и СССР. Мастер спорта СССР международного класса. В настоящее время — тренер по фигурному катанию. Живёт и работает в США.

После завершения любительской карьеры Наталья 4 сезона выступала в шоу «Stars on Ice».

Личная жизнь 
Наталья была замужем за фигуристом Петром Чернышёвым. Спустя 7 лет их брак распался. Во второй раз Н. Анненко вышла замуж за американца и родила 2 детей.

Результаты выступлений

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1988 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Н. Анненко на сайте В. Соловьёва
 Н. Анненко на sports-reference.com

Фигуристы СССР
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Тренеры по фигурному катанию
Чемпионы Универсиады по фигурному катанию